Ариэль Стэнли Пейкс (; ) — профессор экономики, соавтор модели Берри-Левинсон-Пэйкс.

Биография 
Получил бакалаврскую степень (B.A.) в 1971 году и магистерскую степень (M.A.) с отличием в 1973 году в Еврейском университете в Иерусалиме. Затем магистерскую степень (M.A.) в 1976 году и докторскую степень (Ph.D.) в 1979 году в Гарвардского университете.

Свою преподавательскую деятельность начал в должности лектора по экономике в Гарвардском университете в 1979 году, преподавателя экономики в 1980—1984 годах, старшего преподавателя в 1984—1986 годах экономики в Еврейском университете в Иерусалиме. Был ассоциированным профессором экономического факультета Висконсинского университета в Мадисоне в 1986—1988 годах, профессором экономики в 1988—1997 годах, Чарльз и Доротея Дилли профессор экономики в 1997—1999 годах Йельского университета в 1997—1999 годах. Затем преподавал в должности профессора экономики на экономическом факультете Гарвардского университета в 1999—2005 годах.

Был также приглашенным  экономического факультета Висконсинского университета в Мадисоне в 1984—1985 годах, приглашенным научным сотрудником Центра экономического роста Йельского университета в 1985 году, приглашенным профессором экономического факультета Чикагского университета в 1998 году, приглашенным профессором экономического факультета Гарвардского университета в 1999 году, приглашенным профессором Нью-Йоркского университета в 2005—2006 годах, приглашенным Трион профессором Стэнфордского университета в 2015 году, приглашенным Марк и Шейла Вольфсон профессором Стэнфордского университета в 2018 году.

В настоящее время является Томас профессором экономики на факультете экономики Гарвардского университет с 2005 года.

Награды 
За свои достижения был неоднократно награждён:
 1986 —  за статью «Патенты как варианты: некоторые оценки стоимости владения европейскими патентными акциями»;
 1988 — избранный феллоу Эконометрического общества;
 2002 — избранный феллоу Американской академии искусств и наук;
 2004 — вошёл в листинг Who’s Who in Economics;
 2007 — почётный член Общества промышленной организации;
 2017 — премия Жан-Жака Лаффона (которая ежегодно признает всемирно известного экономиста, чьи исследования проводятся в духе работы профессора Жан-Жака Лаффона, и сочетает в себе как теорию, так и эмпирику);
 2017 — избранный член Национальной академии наук;
 2017 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award в области экономики, финансов и менеджмента (совместно с Робертом Портером и Тимом Бреснаханом) «за мотивировано важные и политически значимые вопросы в прикладной области экономики, которые они разработали методологически, которые оказали значительное и долговременное влияние на последующую работу в промышленной организации, а также другие прикладные области»;
 2019 — избранный почетный член Американской экономической ассоциации;
 2019 — избранный член Международной ассоциации прикладных экономистов;
 2020 — премия за лучшее цитирование статьи по версии Web of Science за статью «Цены на автомобили в рыночном равновесии» (совместно со С. Берри и Дж. Левинсоном);
 2020 — Clarivate Citation Laureates.

Библиография 

 Ariel Pakes and Zvi Griliches (1980) "Patents and R&D at the Firm Level: A First Report, " Economics Letters, 5(4): 377—381.
 Benjamin Eden and Ariel Pakes (1981) "On Measuring the VarianceAge Profile of Life-Time Earning, " Review of Economic Studies, 48(3): 385—394.
 Ariel Pakes (1982) "On the Asymptotic Bias of Wald-Type Estimators of a Straight Line when both Variables are Subject to Error, " International Economic Review, 23(2): 491—497.
 Ariel Pakes (1983) "On Group Effects and Errors in Variables in Aggregation, " The Review of Economics and Statistics, 65(1): 168—173.
 Ariel Pakes and Shmuel Nitzan (1983) "Optimal Contracts for Research Personnel, Research Employment and the Establishment of ’Rival’ Enterprises, " Journal of Labor Economics, 1(4): 345—365.
 Ariel Pakes and Zvi Griliches (1984) "Estimating Distributed Lags in Short Panels with an Application to the Specification of Depreciation 15 Patterns and Capital Stock Constructs, " Review of Economic Studies, 51(2): 243—262.
 Ariel Pakes (1985) "On Patents, R&D, and the Stock Market Rate of Return, " Journal of Political Economy, 93(2): 390—409.
 Mark Schankerman and Ariel Pakes (1985) "Valeur et obsolescence des brevets: Une analyse des statistiques de renouvellement desbrevets europens, " Revue Economique, 36(5) ENSAE, Paris, September, 917—941).
 Ariel Pakes (1986) "Patents as Options: Some Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks, " Econometrica, 54(4): 755—784.
 Mark Schankerman and Ariel Pakes (1986) "Estimates of the Value of Patent Rights in European Countries During the Post-1950 Period, " Economic Journal, 96(384): 1052—1076.
 Ariel Pakes (1987) "Mueller’s Profits in the Long Run, " Rand Journal of Economics, 18(2): Summer, 319—332.
 Laurence J. Kotlikoff and Ariel Pakes (1988) "Looking for the News in the Noise: Additional Stochastic Implications of Optimal Consumption Choice, " in Annales, D0Economie et de Statistique, (ENSAE, Paris), no. 9: 29-46.
 Ariel Pakes and David Pollard (1989) "Simulation and the Asymptotics of Optimization Estimators, " Econometrica, 57(5): 1027—1057.
 Ariel Pakes and Margarette Simpson (1989) "Patent Renewal Data, " Brookings Papers on Economic Activity, Microeconomic Annual, 331—401.
 Zvi Griliches, Bronwyn Hall, and Ariel Pakes (1990—1991) "R&D, Patents, and Market Value Revisited: Is There a Second Technological Opportunity Factor, " Economics of Innovation and New Technology, 1(3): 183—201.
 Ariel Pakes, Steve Berry, and Jim Levinsohn (1993) "Applications and Limitations of Some Recent Advances in Empirical Industrial Organization: Price Indexes and the Analysis of Environmental Change, " A.E.R., Papers and Proceedings, 83(2): 240—246.

Примечания 

Члены Национальной академии наук США